аль-А́хфаш ( — «страдающий дневной слепотой») — прозвище одиннадцати знатоков грамматики арабского языка. Самые известные из них:
 аль-Ахфаш аль-Акбар (Старший) Абуль-Хаттаб Абдуль-Хамид ибн Абдуль-Маджид (ум. в 793 году).
 аль-Ахфаш аль-Аусат (Средний) Абуль-Хасан Саид ибн Мус’ада аль-Балхи (ум. в 835 году).
 аль-Ахфаш аль-Асгар (Младший) Абуль-Махасин Али ибн Сулейман ибн аль-Фадль (ум. в 927 году)
  Абу Абдуллах Харун ибн Муса ат-Таглиби (жил в IX веке).